

Patronymie 

Dagmawit Girmay Berhane (née en 1975), dirigeante sportive éthiopienne
Helen Berhane (née vers 1975), chanteuse de gospel érythréenne
Natnael Berhane (né en 1991), coureur cycliste érythréen

Prénom